Knights of the Southern Cross steht für:
 Knights of the Southern Cross - Australia, römisch-katholische Bruderschaft in Australien
 Knights of the Southern Cross - New Zealand, römisch-katholische Bruderschaft in Neuseeland